Taubheit steht für:

 Taubheit (Ohr), Funktionsverlust des Innenohres
 Gehörlosigkeit, Verlust des Hörsinns im Allgemeinen
 Gefühlstaubheit, ein sensorisches Defizit, siehe Anästhesie (Sensibilitätsstörung)